El estadio del club 22 de Setiembre es un estadio de fútbol de Paraguay que se encuentra ubicado en el acceso oeste de la ciudad de Encarnación, a unos 1000 metros de la Ruta 1. Tiene una capacidad estimada para 2000 personas sentadas. El estadio no tiene una denominación oficial, pero es popularmente conocido como El bosque del decano, debido a que se encuentra ubicado en medio de una zona de mucha vegetación. Originalmente el estadio tenía dos pequeñas graderías en el sector oeste, para su participación en la Primera División B Nacional esas graderías fueron demolidas y construidas nuevas graderías de cemento en los sectores oeste y sur, entre los años 2011 y 2012. Estos dos sectores sumados a graderías móviles de madera la capacidad del estadio llega 2000 espectadores sentados. Para la temporada 2017 en la División Intermedia (Segunda División), el estadio deberá ser ampliado para llegar a una capacidad de al menos 3000 espectadores sentados y deberán ser eliminadas las graderías de madera, se está buscando el apoyo de la municipalidad de Encarnación y la Entidad Binacional Yacyretá, para la construcción de graderías de cemento en el sector este, con una capacidad de 2000 espectadores. Con esto el estadio llegaría a una capacidad de 3000 a 3500 personas.

Referencias

Enlaces externos 
Ampliación estadio 22 de Setiembre - Itapúa Noticias

22 de Setiembre